Loewy ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Loewy (1862–1937), deutscher Physiologe
 Albert Loewy (1816–1908), Rabbiner und Orientalist
 Alfred Loewy (1873–1935), deutscher Mathematiker
 Benno Loewy (1854–1919), deutsch-amerikanischer Rechtsanwalt, Freimaurer und Sammler
 Emanuel Loewy (1857–1938), österreichischer Klassischer Archäologe
 Erich Loewy (1927–2011), österreichisch-US-amerikanischer Kardiologe und Bioethiker
 Ernst Loewy (1920–2002), deutscher Bibliothekar, Exilforscher und Publizist
 Hanno Loewy (* 1961), deutscher Literatur- und Medienwissenschaftler und Publizist
 Joseph Loewy (1885–1949), deutsch-jüdischer Bauingenieur, zionistischer Politiker und Städteplaner in Palästina/Israel
 Maurice Loewy (1833–1907), französischer Astronom
 Max Loewy (1875–1948), österreichisch-tschechischer Psychiater und Überlebender des Holocaust
 Raymond Loewy (1893–1986), Industriedesigner
 Ronny Loewy (1946–2012), deutscher Filmhistoriker
 Siegfried Loewy (1857–1931), österreichischer Schriftsteller und Journalist

Außerdem:
 Loewy (Mondkrater), benannt nach Maurice Loewy

Siehe auch:
 LOWI
 Loevy
 Löwy